Emma de France peut désigner :

reine des Francs 
 Emma de France (894-934), fille de Robert Ier, roi des Francs (922-923), sœur de Hugues le Grand, duc des Francs et épouse de Raoul, duc de Bourgogne et roi des Francs (923-936) ;
 Emma d'Italie, fille de Lothaire, roi d'Italie et d'Adélaïde de Bourgogne; reine des Francs de 965 à 986 par son mariage avec le roi Lothaire, avant-dernier Carolingien à régner en Francie occidentale ;

princesse franque ou française 
 Emma de France (943-968), fille de Hugues le Grand, duc des Francs et épouse du duc Richard Ier de Normandie ;
 Emma de France (1055-vers 1109), fille de Henri Ier, roi des Francs, et de sa première épouse Anne de Kiev ;
 Emma, princesse mérovingienne du , épouse du roi Eadbald de Kent.

Homonymie dynastique